Bonna ist:
 der römische Name von Bonn, siehe Legionslager Bonn
 die weibliche Rolle im Bonner Prinzenpaar, siehe Bonner Karneval

Bonna ist der Familienname folgender Personen:
 Aimé Bonna (1855–1930), französischer autodidaktischer Techniker, Unternehmer und Automobilpionier
 Narve Bonna (1901–1976), norwegischer Skispringer

Siehe auch:
 Bona